Стеблов може да се отнася за:

Селища в Полша: 
 Стеблов, село в Ополско войводство, в Кенджежинско-Кожленски окръг, в Община Чисек
 Стеблов, село в Ополско войводство, в Крапковишки окръг, в Община Крапковице